

Sigle 
 Consiglio nazionale di transizione – autorità politica rivoluzionaria libica
 Centro nazionale trapianti – coordinamento dell'attività di donazione, prelievo e trapianto di organi in Italia
 Confederación Nacional del Trabajo – sindacato spagnolo
 Confédération nationale du travail – sindacato francese
 Conseil national des transports – organismo di concertazione francese nell'ambito del trasporto
 Convención Nacional de Trabajadores – sindacato uruguayano

Codici 
 CNT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Charata (Argentina)
 cnt – codice ISO 639-3 della lingua chinanteca tepetotutla